Studenčice (gmina Medvode)
 Studenčice (gmina Radovljica)